Le tournoi masculin de water-polo aux Jeux olympiques d'été de 1996 s'est tenu à Atlanta, aux États-Unis, du 20 au  au Georgia Tech Campus Recreation Center d'Atlanta.

Premier tour

Groupe A

Classement 

|}

Matchs

Groupe B

Classement 

|}

Matchs

Phase finale

Statistiques et récompenses

Classements

Podium

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Liens externes 
 Le site officiel du Comité international olympique
  Site officiel de la FINA

Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 1996
1996
Jeux olympiques
Jeux olympiques 1996